Michelle Williams (1980) amerikai énekesnő
 Michelle Williams (1980) amerikai színésznő
 Michelle Williams (?) kanadai úszónő